Live at Long Beach — концертный альбом британской группы Deep Purple с записью выступления состава MKIV на Лонг-Бич, Калифорния, США, 27 февраля 1976 года в рамках тура в поддержку альбома Come Taste the Band.

Первоначально был издан в 1995 году; в США — под названием King Biscuit Flower Hour Presents: Deep Purple in Concert, в Великобритании и Японии — как On the Wings of a Russian Foxbat. Десятитрековый вариант был издан в 2000 году под названием Extended Versions. Концерт был отреставрирован и перевыпущен в 2009 году.

Об альбоме 
Запись выступления велась радиостанцией «King Biscuit Flower Hour». Выступление считается одним из лучших концертов состава «Ковердэйл—Болин—Хьюз—Лорд—Пейс». Запись дополнена фрагментом выступления в Спрингфилде, штат Массачусетс, США, месяцем ранее — первоначально «King Biscuit» планировала выпустить в эфир именно выступление в Спрингфилде, но запись оказалась ненадлежащего качества. «Homeward Strut» — композиция Болина с его сольного альбома Teaser.

Список композиций

Участники записи 
 Дэвид Ковердэйл — вокал
 Томми Болин — гитара, бэк-вокал
 Гленн Хьюз — бас-гитара, вокал
 Джон Лорд — клавишные, орган, синтезатор, бэк-вокал
 Иэн Пейс — ударные, перкуссия

См. также 
 This Time Around: Live in Tokyo
 Phoenix Rising

Примечания

Ссылки 
 

Хард-рок-альбомы
Концертные альбомы 1995 года
Концертные альбомы 2009 года
Альбомы Великобритании
Концертные альбомы Deep Purple
Альбомы Purple Records